A piedi nudi nel parco – commedia teatrale di Neil Simon
 A piedi nudi nel parco – film di Gene Saks, tratto dall'opera teatrale (1967)
 A piedi nudi nel parco – serie televisiva americana
 Barefoot in the Park – brano musicale di James Blake con la partecipazione di Rosalía del 2019